Càlcul quàntic adiabàtic (del seu nom en anglès Adiabatic Quantum Computation), mètode de computació quàntica utilitzable en recuita simulada
 AqC també és l'acrònim d'Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, revista científica especialitzada en els ecosistemes aquàtics
 aqc també és el codi ISO 639-3 de l'artxi, llengua caucàsica parlada pels artxis del Daguestan, a Rússia